Innovazione
 Innovazione (Прорыв, Pror'iv) – partito politico transnistriano
 Open innovation (Innovazione aperta)
 Innovazione tecnologica (economia)
 Innovazione tecnologica (informatica)